Bosznia-Hercegovina
Danci falu Kakanj községben Zenica-Doboj kantonban

 Horvátország
Danci falu Vižinada községben, Isztria megyében